Plaatsen in Slovenië:
Pobrežje (Videm)
Pobrežje (Črnomelj)